Андрей Герасименко:
 Герасименко, Андрей Александрович (род. 1981) — украинский футболист.
 Герасименко, Андрей Степанович (1916—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Герасименко, Андрей Фёдорович (1920—1976) — полный кавалер ордена Славы.